Daletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Daletjärn, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (8,87 ha)
Nedre Daletjärnen, sjö i Munkedals kommun, 
Daletjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Daletjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Daletjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,

Se även
Daltjärn
Dalatjärn
Dalstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn